HDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Hat Yai, Hat Yai Songkhia, Thailandia
 hdy – codice ISO 639-3 della lingua hadiya